Chłopice (plaats), plaats in Polen
 Chłopice (gemeente), gemeente in Polen